Семён Бори́сов:
 Борисов, Семён Захарович (1911—1999) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Якутского обкома КПСС (1951—1965).
 Борисов, Семён Прокофьевич (1926—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия».